Imitation (film) - Canadese film uit 2007
 Imitations (album) - album van de Amerikaanse musicus Mark Lanagan
 Imitation (Mêlée) - single van Mêlée